Гео́ргий Мартыню́к: Мартынюк, Георгий Иванович (1913—1981) — советский звукооператор, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Мартынюк, Георгий Яковлевич (1940—2014) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России.